

Localités

 Laredo : commune espagnole de la communauté autonome de Cantabrie
 Laredo : ville du Texas, États-Unis
 Laredo : ville du Missouri 
 Nuevo Laredo : ville du Mexique

Patronyme

 Federico Laredo Brú (1875-1946), président de Cuba (1936-1940).
 Jaime Laredo (1941-), violoniste, altiste et chef d'orchestre bolivien.
 Ruth Laredo (1937-2005), pianiste classique américaine.

Pseudonyme 

 Laredo Kid (1986-), un catcheur américain.

Titre 

 Laredo : série télévisée américaine des années 1960

Autre 
 Palais Laredo situé à Alcalá de Henares en Espagne
Patronyme hispanique
Homonymie de localités aux États-Unis